

Persone
 Angelo Rovelli, più noto come Nino Rovelli (1917-1990) – ingegnere, imprenditore e bobbista italiano
 Carlo Rovelli (1956) – fisico e saggista italiano
 Carlo Rovelli (1740-1819) – vescovo cattolico italiano
 Costanza Rovelli (1828-1884) – soprano italiano
 Egidio Rovelli (1894-1918) – calciatore italiano
 Enrico Rovelli (1944) – imprenditore italiano
 Fausto Rovelli (1918-2021) – cardiologo italiano
 Giuseppe Rovelli (1918-2015) – atleta italiano
 Ivo Rovelli (...) – ex fondista di corsa in montagna italiano
 Luigi Rovelli (1850-1911) – architetto italiano
 Luigi Rovelli (1915-1941) – ufficiale e aviatore italiano
 Marco Rovelli (1969) – scrittore e musicista italiano
 Pietro Rovelli (1793-1838) – violinista e compositore italiano
 Vittorio Rovelli (1916-1996) – ex calciatore italiano

Altro
 Pala Rovelli – dipinto del Moretto